Bradfield – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Bradfield – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bradfield – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Bradfield Heath – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Bradfield – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Bradfield – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Bradfield Combust – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia) 
 Bradfield Green – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)  
 Bradfield St Clare – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia) 
 Bradfield St George – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)